Roche-aux-Fées peut désigner plusieurs dolmens :
 La Roche-aux-Fées, une allée couverte située à Essé (Ille-et-Vilaine), qui donne son nom à :
 Roche aux Fées Communauté, une communauté de communes d'Ille-et-Vilaine,
 Rock aux Fées, un festival de musique ;
 La Roche-aux-Fées, une allée couverte située à Plénée-Jugon (Côtes-d'Armor) ;
 La Roche-aux-Fées, une allée couverte située au Gouray (Côtes-d'Armor) ;
 La Roche-aux-Fées, un dolmen situé à Bagneux (Maine-et-Loire).

 La Roche-aux-Fées, un lieu-dit et un château au Lion-d'Angers (Maine-et-Loire) ;
 Roche aux Fées, un lieu-dit de la commune d’Enchastrayes (Alpes-de-Haute-Provence) ;
 Roche des Fées, un promontoire et un lieu-dit de la commune de Courcelles-sur-Vesle (Aisne) ;
 Roche des Fées, un lieu-dit de la commune de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) ;
 Roche aux Fées (ou Rocher aux fées), un chaos granitique de la commune de Cieux (Haute-Vienne) ;
 etc.

Roche aux Fées peut aussi désigner :
 La Roche aux Fées, une entreprise de yaourts et produits frais ;
 La Roche aux Fées : légende de la forêt de Fontainebleau, une nouvelle de la comtesse Dash (Gabrielle Anne Cisterne) ;
 La Roche aux fées, un ouvrage de Théodore de Grave (1885) ;
 La Roche aux Fées, un roman de Jean Rosmer (1909, Paris, Firmin-Didot, 157 p.) ;
 La Roche aux fées (,  « le coffre de pierre »), ballet breton de Gabriel Ducos et Édouard de Forge, musique de F. de La Tombelle (1913) ;
 La Roche aux Fées, une composition des Contes d’Arvor de Georges Favre (1940).

Voir aussi 
 Il existe d’autres toponymes « pierre », « grotte », ou « caverne » aux fées (ou des variantes « à la fée, des fées, de la fée » ainsi que des variantes en langues régionales comme « fadas, fades » en occitan) :
 Maison des Fées
 
 
 Titres faisant référence aux fées :